5. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w lipcu 1931 w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1931 w Europie
1931 w lekkoatletyce
Islandia w XX wieku
1931
Sport w Reykjavíku